Mura, közép-európai folyó, a Dráva leghosszabb mellékfolyója
 Mura, folyó Oroszországban, az Angara mellékfolyója
 Olaszország
 Mura, település Lombardia régióban Brescia megyében
 Spanyolország
 Mura, település Barcelona tartományban